Хутьяпа — топоним.

 Хутьяпа (Атлантида) — муниципалитет в Гондурасе.
 Хутьяпа (город) — город в Гватемале.
 Хутьяпа (департамент) — департамент в Гватемале.
 Хутьяпа (Кабаньяс) — муниципалитет в Сальвадоре.